Projecció o Projecció (geometria), és un procediment, operació o transformació que s'empra en la Geometria i en les seves diverses categories com: geometria mètrica, geometria descriptiva o geometria analítica, etc. S'aplica també al resultat de la transformació. En el dibuix tècnic té el mateix significat que en la geometria descriptiva.
 Projecció tèrmica, tècnica utilitzada en la fabricació de components
 Projecció cartogràfica, tècnica gràfica per a representar la superfície terrestre
 Projecció (arts marcials), forma de defensa emprada en aquestes arts
 Projecció (psicologia), mecanisme de defensa psíquic
 Projecció astral, desdoblament del cos astral 
 Projecció de Fischer, sistema de representació gràfica de la disposició dels àtoms en les molècules
 Operador de projecció en àlgebra, una transformació lineal idempotent.